Вита́лий Абра́мов:
 Абрамов, Виталий Игоревич (род. 1998) — российский хоккеист.
 Абрамов, Виталий Сергеевич (род. 1974) — российский и казахстанский футболист.